La Supercoppa d'Ucraina 2010 (ufficialmente ) è stata la settima edizione della Supercoppa d'Ucraina.

Si è svolta il 4 luglio 2010 alla Slavutyč-Arena di Zaporižžja tra lo Šachtar, vincitore della Prem"jer-liha 2009-2010, e il Tavrija Simferopol', vincitore della Coppa d'Ucraina 2009-2010.

A conquistare il titolo è stato lo Šachtar che ha vinto per 7-1.

Tabellino

Formazioni

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 2010
2010
Competizioni sportive a Zaporižžja